Emperor ist der Name von:

 Emperor (2006), US-amerikanischer Pornospielfilm
 Emperor (2008), malaysisch-deutscher Krimi
 Emperor – Kampf um den Frieden, US-amerikanisches Kriegsdrama aus dem Jahr 2012
 Emperor (2020), US-amerikanische Filmbiografie aus dem Jahr 2020
 Emperor (Band), norwegische Black-Metal-Band
 Emperor (Tabak), jordanischer Tabakhersteller
 Gitarrenmodellen der Firma Epiphone
 Emperor Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Emperor Bay, Bucht des Brunt-Schelfeises vor der Küste des Coatslands, Antarktika
 Emperor Point, Landspitze im Filchner-Ronne-Schelfeis des antarktischen Weddell-Meers
 Emperor, engl. Bezeichnung für 5. Klavierkonzert (Beethoven) op. 73 in Es-Dur

Siehe auch

 Imperator (Begriffsklärung)